Жерноково — название населённых пунктов в России:

 Жерноково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Жерноково — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Жерноково — деревня в Кезском районе Удмуртии.